Бетти может означать:
 Бетти — фамилия. Известные носители:
 Бетти, Адольфо (1875—1950) — итальянский скрипач.
 Бетти, Лаура (1927—2004) — итальянская актриса.
 Бетти, Уго (1892—1953) — итальянский юрист, поэт и драматург, младший брат Эмилио Бетти.
 Бетти, Уильям (1791—1874) — британский ребёнок-актёр.
 Бетти, Умберто (1922—2009) — кардинал из Италии.
 Бетти, Эмилио (1890—1968) — итальянский юрист, философ, теолог.
 Бетти, Энрико (1823—1892) — итальянский математик и физик.
  — сокращённое имя ,  и т. п.
 «Бетти» — кодовое имя, присвоенное союзниками японскому морскому бомбардировщику Mitsubishi G4M во время Второй мировой войны.
 «Бетти» — психологическая драма Клода Шаброля, снятая по одноимённому роману Жоржа Сименона.
 «Бетти» — американский телесериал 2000 года.
 «Атомная Бетти» — канадский мультсериал про одноимённого персонажа.
 Бетти-Мохк — село в Ножай-Юртовском районе Чеченской республики.

См. также